Афгано-таджикский мост (Тем—Демоган) — висячий мост через реку Пяндж, соединяющий таджикистанское село Тем близ Хорога и афганский город Демоган в исторической области Шугнан. 

Мост был открыт 3 ноября 2002 года и стал первым из четырех мостов планируемых к постройке с помощью компании Aga Khan Foundation. Строительство моста обошлось в 400,000 долларов США.

См. также 
 Афгано-таджикистанские отношения
 Афгано-таджикский «Мост дружбы»
 Афгано-таджикский мост в Нижнем Пяндже

Примечания 

Висячие мосты Таджикистана
Висячие мосты Афганистана
Границы Таджикистана
Границы Афганистана
Пограничные мосты